El término carátula puede referirse a:

 La carátula (disco), parte delantera del envoltorio protector de un disco.
 La carátula (libro), parte exterior delantera que cubre las hojas de un libro.
 La carátula (máscara), pieza que oculta total o parcialmente la cara.
 La carátula (cara), parte frontal de la cabeza del ser humano.
 La carátula (farándula), profesión de quienes se dedican al mundo del espectáculo, especialmente del teatro.